Якоб Туллін Тамс, Якоб Туллін «Тулла» Тамс (норв. Jacob Tullin «Tulla» Thams; 7 квітня 1898 року, Християнія — 27 липня 1954 року, Осло) — норвезький двоєборець.
 Християн Туллін () 6 вересня  1728 року,Кристіанія — 21 січня 1765 року, Копенгаген — норвезький бізнесмен і поет, вважається одним з перших у Норвегії професійних поетів.